Щабе́ль ( від  — «вирізати») — слово, що має кілька значень:
 Щабель — перекладина, сходинка в драбині. Щаблі корабельних вант ще називаються вибленками.
 Щабель — поперечина в полудрабку драбинчастого воза.
 Щабель — застаріла назва східця в сходах.
 Щабель — етап, стадія розвитку, здійснення чого-небудь.
 Щабель — становище, рівень, на якому перебуває, якого досягає хто-, що-небудь.
 Щабель — розряд, підрозділ у чому-небудь, що має градацію.
 Щабель — кожний звук музичного звукоряду, гами, ладу.
 Щабель — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Коростенському районі Житомирської області.
 «Щабель» — грузинський радянський художній фільм 1986 року режисера Олександра Рехвіашвілі.

Див. також 
 Штабель
  — присілок села Кобильниця Волоська в гміні Великі Очі Любачівського повіту Підкарпатського воєводства Польщі.
  — вершина в Острівному Бескиді (Західні Бескиди).

Примітки